Lalaua steht für:

 Lalaua (Fluss), ein Fluss in Mosambik
 Lalaua (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik
 Lalaua (Posto administrativo), ein Posto administrativo in Mosambik